Forbidden Tower – videogioco del 1985
 La torre proibita (The Forbidden Tower) – romanzo del 1977